OCCULTPIXX е латвийска звукозаписна компания за електронна музика.

Основана през 2021 г. в Рига, Латвия от независими музиканти от САЩ, Латвия и Русия.

Изпълнители 
 DO VSTRECHI
 Hellson Hinz
 Двузер
 ЯRNUS
 Notoobst
 Emprisencia
 Gray Soda

Външни препратки 
 Сайт на OCCULTPIXX
 Spotify

Източници 

Звукозаписни компании
Независими звукозаписни компании